Буря в стакане:

 Буря в стакане — образное выражение, обозначающее шум по незначительному поводу.
 Буря в стакане: Гонки на маршрутках — компьютерная игра в жанре аркадных гонок.
 Звёздные войны: Буря в стакане
 Буря в «Стакане воды» — название спектакля в репертуаре нескольких российских театров по мотивам пьесы Эжена Скриба «Стакан воды»